

Biografia 
Dal 1979 al 1982 è giornalista radiofonico presso l'emittente milanese "Radio Meneghina", dove conduce il notiziario sotto la guida del giornalista Tullio Barbato.

In seguito diviene redattore capo della rivista "Mondo Sommerso", dal 1982 al 1994. Da quegli anni è inoltre direttore responsabile della rivista periodica "Il Mantello", organo di informazione dell'associazione per l'assistenza ai malati terminali Il Mantello.

Francesco Michienzi, dal 1994 al 1996, è tester drive di barche a motore per le riviste "Vela e Motore" e "Nautica". In seguito ottiene il ruolo di direttore delle riviste "Caravan e Camper", "Entro e Fuoribordo" e "Moto HP".

Si occupa inoltre dal 2000 al 2004, di "Aqua", rivista di subacquea, biologia marina, ecologia e turismo. Nel 2002 approda alla rivista internazionale "Barche", di cui è tuttora direttore responsabile.

Affermato giornalista in campo nautico, è stato editorialista nei quotidiani "Il Giornale" e "Il Sole 24 Ore". Oggi collabora con le testate "QN Quotidiano Nazionale", "Il Giorno", "Il Resto del Carlino" e "La Nazione".

Premi 
È stato insignito, il 17 giugno 2016, del premio Pioniere della Nautica, categoria giornalisti, da UCINA (Associazione Costruttori Nautici Italiani).

Note

Collegamenti esterni 
 http://www.barchemagazine.com/
 http://www.radiomeneghina.com/
 http://www.ilmantello.org/
 http://www.gentedimareonline.it/2016/eventi/pionieri-della-nautica-2016-benvenuti-al-club/